Појам Казамат може да се односи на:
 Казамат (фортификација), 
 Казамат (ратни брод)